

Nom propre

Toponyme 
 Pili, municipalité des Philippines ;
 Pili, ou Cerro Pili, autre nom du volcan chilien Acamarachi.

Prénom 
 , diminutif du prénom espagnol Pilar, lui-même diminutif de María del Pilar, référence à la Vierge du Pilier ;

Divers 
 Pili, dieu-lézard dans la mythologie polynésienne ;
 Pili, astérisme de l'astronomie chinoise ;
 PiliPili est le nom d'un magazine ;
 Pili, une entreprise française spécialisée en biotechnologie.

Nom commun 
 Pili (pluriel de pilus), appendices cellulaires de nombreuses bactéries à Gram négatif ;
 Pili, nom hawaien de l'Heteropogon contortus, herbe pantropicale ;
 Pili, instrument de jonglerie, volant fabriqué à base de plumes ;
 Pili-pili, variété de piment rouge africain.

Sigle 
 PILI (plan indicateur lumineux d'itinéraires), dispositif d'information des usagers du métro de Paris déployé dans les années 1930 par la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris.